Fetish (feticcio in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Fetish  – album di Joan Jett del 1999
 Fetish  – album degli Shandon del 2000
 Fetish – singolo di Selena Gomez del 2017

Altro 
 Fetish  – filosofia erotica
 Fetish  – altro nome per indicare il feticismo
 Arte fetish – forma di arte che descrive situazioni feticistiche o che implicano attività BDSM